Поль Брока (Paul Broca; 28 червня 1824 — 9 липня 1880) — французький анатом і антрополог, засновник антропологічного товариства у Парижі (1859). 
 Центр Брока або Зона Брока — ділянка кори головного мозку, названа на честь французького антрополога і хірурга Поля Брока, що відкрив його в 1865 р.
 Філіпп де Брока (фр. Philippe de Broca, *15 березня 1933, Париж  — † 26 листопада 2004, Нейї-сюр-Сен)  — французький кінорежисер.